Ramstedt är ett efternamn, som innehas av bland andra:

 Armas Ramstedt (1894–1979), finländsk direktör och författare
 Carolina Fredrika Ramstedt (1829–?), konstnär
 Emanuel Ramstedt (1881–1960), finländsk politiker
 Eva Ramstedt (1879–1974), fysiker
 Gustaf John Ramstedt (1873–1950), finländsk forskningsresande, språkforskare och diplomat
 Johan Ramstedt (1852–1935), statsminister
 Johan Ramstedt (ishockeyspelare) (född 1978), 
 Johan Ramstedt (präst) (1758–1823)
 Knut Ramstedt (1885–1959), skolledare och ämbetsman
 Ola Ramstedt (född 1954), näringslivsperson
 Rafael Ramstedt (1888–1933), finländsk sångare, sångtextförfattare och skådespelare
 Viktor Ramstedt (1854–1919), grosshandlare och riksdagsman

Svenska efternamn
Efternamn i Finland